Kearns (Utah), plaats in de Verenigde Staten
 Martin Kearns, Brits drummer